

Carriera
Con il  ha disputato i Campionati mondiali del 2014 e quattro edizioni dei Campionati africani (2009, 2011, 2013, 2017).

Collegamenti esterni